Souk al-Khemis és el nom antic de la ciutat tunisiana de Bousalem
 Souk al-Khemis és el nom de la comarca centrada en la ciutat de Bousalem. Vegeu la Dakhla

Regions de Tunísia